Jadwisin peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Jadwisin, village
dans la voïvodie de Łódź
 Jadwisin, village 
dans la voïvodie de Lublin
 Jadwisin, village du powiat de Łuków
 Jadwisin, village du powiat de Świdnik
dans la voïvodie de Mazovie
 Jadwisin, village du powiat de Legionowo
 Jadwisin, village du powiat de Sokołów
 Jadwisin, village du powiat de Wołomin